High Level peut faire référence à :

Informatique 
De nombreux concepts sont dérivés de l'anglais high level.
, type de traducteur de langage d'assemblage.
High Level Architecture, spécification d'architecture logicielle pour simulations.
Langage de haut niveau, type de langage de programmation informatique.
, standard de l'inspection de logiciels.
, première étape dans la conception de logiciels.

Géographie 
High Level (Alberta), un bourg au nord de l'Alberta, au Canada.
Aéroport de High Level, aéroport du bourg de High Level, en Alberta.

Autres 
, niveaux de classification dans la description des systèmes.
, un tram (streetcar) historique passant sur le pont High Level, à Edmonton, en Alberta, au Canada.
Déchet de haute activité et à vie longue (anglais : High level waste) , un type de déchet nucléaire.

Voir aussi

Référence

Homonymie de toponyme